Asbjørnsen ist der Familienname folgender Personen:

 Kristin Asbjørnsen (* 1971), norwegische Sängerin und Komponistin
 Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885), norwegischer Schriftsteller und Forstwirtschaftler